Jméno a příjmení Jan Kudrna má více nositelů:

 Jan Kudrna (* 1976) – český ústavní právník a vysokoškolský pedagog
 Jan Kudrna (ragbista) (1923–2003) – český ragbista a trenér
 Jan Kudrna (pedagog) (* 1955) – český stavební inženýr a vysokoškolský pedagog